Greatford bezeichnet
 Greatford (Lincolnshire), ein Dorf in Lincolnshire, England
 Greatford (Neuseeland), ein Dorf in Neuseeland